Miejscowości w USA:
 Bevier – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
Gminy w USA:
 Bevier (ang. Bevier Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon